Джон Майкл Монтгомери () — популярный американский кантри-исполнитель.

Его дискография включает одиннадцать студийных альбомов (и один «Рождественский альбом»), три сборника и тридцать шесть синглов. Несколько альбомов и сборников получили статус золотого и платинового. Брат Джона — Эдди Монтгмери — солист кантри-дуэта «Montgomery Gentry».

Песня I Swear получила награду Академии кантри-музыки ACM Awards в престижной категории «Лучшая песня года» (Song of the Year).

Дискография 
Студийные альбомы
 Life's a Dance (1992)
 Kickin' It Up (1994)
 John Michael Montgomery (1995)
 What I Do the Best (1996)
 Leave a Mark (1998)
 Home to You (1999)
 Brand New Me (2000)
 Pictures (2002)
 Letters from Home (2004)
 Time Flies (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Atlantic Records